Dislokation kan avse:
 Dislokation (metallurgi) – inom metallurgi och fasta tillståndets fysik en typ av kristalldefekter,
 Dislokation (medicin) ~ inom medicin ett tillstånd som karaktäriseras av att kroppsdelar kommit i fel position 
 Dislokationen – en process genom vilken renskötande samer från nordligaste Sverige under 1900-talets första decennier förflyttades söderut, se tvångsförflyttningen av Karesuandosamer